Платфо́рминг:

 Платформинг — способ каталитической переработки бензиновых и лигроиновых нефтепродуктов.
 Платформинг — метод создания искусственных гнездовий для птиц в виде открытых платформ.

См. также 
 Деплатформинг